Синорнитозавр () — род динозавров-теропод из семейства дромеозаврид (Dromaeosauridae), обитавших во времена нижнемеловой эпохи ( назад) на территории современного Китая.

История изучения 
Фоссилии (ископаемые остатки) синорнитозавра были обнаружены на востоке Китая, в провинции Ляонин. Типовой вид Sinornithosaurus millenii был описан и изучен Сюй Сином и коллегами в 1999 году. Является одним из первых дромеозаврид.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на апрель 2020 года в род включают 2 вымерших вида:
 
 

Кладограмма (2012):

Примечания

Ссылки 
 Синорнитозавр Sinornithosaurus — Динопедия.
 Синорнитозавр | Вымершие животные вики | FANDOM powered by Wikia

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Переходные формы
Таксоны, описанные Сюй Сином